Nagqu (kinesisk: 那曲; pinyin: Nàqū; Wade-Giles: Nà-ch'ū; tibetansk: ནག་ཆུ་; Wylie: Nag-chu) er et præfektur i Den autonome region Tibet i Folkerepublikken Kina. Det har et areal på 450.537 km²,, og en befolkning på 430.000 mennesker (2007).

Administrative enheder 
Præfekturet Nagqu har jurisdiktion over 10 amter (县 xiàn) og et særdistrikt.

Jernbane 
Qingzangbanen passerer gennem Nagqi.

Præfekturer i Tibet